Magnesia kan have flere betydninger:
 Magnesia (Grækenland) – distrikt i det centrale Grækenland
 Magnesia (regional enhed) – regional enhed i Grækenland
 Magnesia ad Sipylum – by fra antikken
 Magnesia ved Mæander – en græsk oldtidsby i Anatolien